dziewica – kobieta, która nie uczestniczyła w stosunku seksualnym
 Dziewica – skała na wzgórzu Cegielnia koło miejscowości Olsztyn
 Dziewica – skała na wzgórzu Kołoczek w Kroczycach

Zobacz też 
 dziewica konsekrowana – w chrześcijaństwie starożytnym i współczesnym katolicyzmie – kobieta wprowadzona do stanu dziewic (ordo virginis) przez konsekrację z rąk biskupa
 Hurysa
 dziewictwo – termin określający stan osoby, która nigdy nie podejmowała stosunków seksualnych

da:Virgin
en:Virgin (disambiguation)
ko:버진
it:Virgin
he:בתולה (פירושונים)
ja:ヴァージン
pt:Virgin